Станко Лука Караман (; 8 декабря 1889, Сараево, Боснийский вилайет, Османская империя — 17 мая 1959, Скопье, Социалистическая Республика Македония, СФРЮ) — югославский , . Доктор наук.

Биография 
По происхождению боснийский серб. Изучал естественные науки в университетах Загреба и Неаполя. В 1919—1924 годах работал ассистентом в Национальном зоологическом музее и Зоологическом институте в Загребе.

Поселился в югославской Македонии в 1924 году, работая над ихтиофауной, опубликовал свои исследования Pisces Macedoniae.

Изучал рыб, рептилий, земноводных и летучих мышей среди млекопитающих. Посвятил бо́льшую часть своей исследовательской работы пресноводным ракообразным из отрядов Amphipoda и Isopoda. Первым в стране начал систематические исследования пресноводной и подземной фауны и пещер. Описал около шестидесяти новых, ранее неизвестных видов и низших форм рыб и около 150 новых родов, видов и других форм пресноводных ракообразных, в основном эндемичных.

Опубликовал более 120 научных работ.

Известный исследователь бокоплавов и равноногих.

В 1926 году основал Природоведческий музей (позже — Македонский музей естественной истории) в Скопье, а в 1928 году — Зоологический сад Скопье. Основатель музейных журналов «Acta» и «Fragmenta balkanica».

В его честь названо около тридцати видов, например Delamarella karamani Petkovski, 1957 (Harpacticoida), Stygophalangium karamani Oudemans, 1933 (Arachnida), Macedonethes stankoi karamani, 2003 (Isopoda).

Избранные публикации 
 Pisces Macedoniae, Split 1924 pp. 90
 Komarci Dalmacije i njihovo suzbijanje.- Glasnik Ministarstva narodnog zdravlja, Institut za proucavanje i suzbijanje malarije Trogir, Split, 1925, pp. 1-40.

Примечания

Ссылки 
 KARAMAN, Stanko

Карцинологи
Доктора наук
Авторы зоологических таксонов